

Filmművészet
 Nem ér a nevem, 1961-ben bemutatott magyar filmvígjáték Keleti Márton rendezésében
 Nem ér a nevem (Looking for Alibrandi), 2000-ben bemutatott ausztrál film Kate Woods rendezésében
 Nem ér a nevem (Samantha Who?), 2007-ben bemutatott amerikai szituációs komédia

Zene
 Nem ér a nevem, a Bikini együttes 2002-ben megjelent dala

Lásd még
 Nem ér a nemem! (The Opposite of Sex), 1998-ban bemutatott amerikai romantikus filmvígjáték Don Roos rendezésében